Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit de Silverstone el 17 de juliol del 1971.

Resultats

Altres 
 Pole: Clay Regazzoni 1' 18. 1

 Volta ràpida: Jackie Stewart 1' 19. 9 (a la volta 45)

Referències 
 

Gran Bretanya
1971